NAE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 60 246.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, клітинний цикл, убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки